Kawai peut faire référence à :
 Kawai, entreprise japonaise d'instruments de musique

Localité 
 Kawai, un bourg de la préfecture de Nara au Japon.

Patronyme 
 Aoba Kawai (1981-), actrice japonaise.
 Eri Kawai (1965-2008), chanteuse japonaise.
  
Hiroshi Kawai (fl. 2005), biologiste japonais, spécialiste des algues marines, dont l'abréviation botanique standard est « H.Kawai ». 
Hiroshi Kawai, acteur japonais.
Hiroshi Kawai, programmateur japonais.
 Katsumi Kawai (fl. 1932), mycologue japonais, dont l'abréviation botanique standard est « Kawai ». 
 
 Koichi Kawai (1886-1955), fondateur de Kawai Instruments.
  (1979-), joueur japonais de football.
 Kenji Kawai (né en 1957) compositeur de musique de films.
 Maki Kawai (née en 1952), chimiste japonaise.
 Masao Kawai (1924-2021), primatologue japonais.
 Mikiko Kawai (fl. 2000), mycologue japonais, dont l'abréviation botanique standard est « M.Kawai ». 
 Takuma Kawai (né en 1988), joueur de hockey sur glace japonais.
 Toshinobu Kawai (né en 1967), patineur de vitesse sur piste courte japonais.
 Tsunenori Kawai (1937-2017), politicien japonais.
 Yuki Kawai (née en 1990), joueuse japonaise de volley-ball.

Voir aussi 
 Kawaii, terme japonais signifiant « mignon », « adorable »
 Kauai

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais